Por El Corte puede entenderse:
 El Corte, localidad de la Provincia de Holguín;
 El Corte, localidad de la Argentina;
 El Corte, localidad de México;
 El Corte, genocidio de haitianos llevado a cabo por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana;
 El Corte (1985-1988), banda de rock argentina.
 El corte, película de Argentina de 2018.